Чи́ма Ко́ппи () — специальная премия, присуждаемая гонщику, первому преодолевшему высочайшую вершину маршрута Джиро д'Италия. Разыгрывается с 1965 года.

История 
Премия Чима Коппи была введена в 1965 году директором Джиро д'Италия Виченцо Торриани в память о легендарном итальянском велогонщике Фаусто Коппи который пять раз выигрывал итальянскую веломногодневку. 

По замыслу Торриани премия полагалась гонщику, первому преодолевшему высочайшую точку маршрута Джиро. На вершине горы удваивались очки, присуждаемые в номинации лучшего горовосходителя. Также изначально рассматривалась возможность начисления бонусного времени в общем зачёте, однако эта идея была отвергнута.

В зависимости от маршрута гонки Чима Коппи изменяется год от года. Наивысшая точка в истории Джирод'Италия, на которой разыгрывалась Чима Копи располагается на вершине перевала Стельвио (2758 м). Чаще всего премия разыгрывалась на перевале Пордои. В нескольких версиях Джиро Чима Коппи по разным причинам не была разыграна. В 1990 и 1991 годах участники дважды преодолевали высшую точку маршрута, соответственно Чима Коппи была разыграна дважды.

Обладатели премии Чима Коппи

См. также 
 Премия Жака Годде — аналогичная премия для участников Тур де Франс

Примечания 

Джиро д’Италия